Аза́рий Юфу́дович (Фёдорович) Коджа́к () — советский , иллюстратор и .

Биография 
Родился в Ялте в караимской семье. Отец — севастопольский мещанин Юфуда Иосифович Коджак, сын участника первой обороны Севастополя, работал приказчиком в магазине музыкальных инструментов «Пфайфер». Мать, Сарра Осиповна Коджак, работала в ванном заведении Рофе, а накануне Ялтинской конференции вместе с крымскими татарами была выслана из Ялты в Свердловскую область. Сестра Анна (1905—1992) была женой члена-корреспондента АН СССР В. Л. Кретовича.

Азы рисунка и живописи постигал в студии художника Л. В. Брюмера в Ялте. В 1927 году поступил на графический факультет ВХУТЕИНа. Учился у Л. А. Бруни, П. Я. Павлинова, В. А. Фаворского. После расформирования ВХУТЕИНа продолжил обучение на издательском отделении Московского полиграфического института, который окончил в 1931 году, представив дипломную работу — иллюстрации и макет книги «Фрунзе, Ворошилов, Будённый» (рук. В. А. Фаворский). Работал оформителем, сценографом. В 1930—1940-е годы рисовал для журналов «Мурзилка» (с 1937 г.), «Дружные ребята», «30 дней»; работал в Мастерской монументальной живописи при Академии архитектуры СССР. В 1940-х годах участвовал в оформлении улиц Москвы. В 1949—1953 годах — заместитель главного художника Государственного исторического музея. В 1962 году вступил в Союз художников СССР.

Много занимался книжной иллюстрацией для Госиздата, издательств «Иностранная литера­тура» и других. Среди произведений, публиковавшихся с графикой Коджака, — «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Чрево Парижа» Золя, «Дама с собачкой» Чехова, «Звезда» Казакевича. Особое место в творчестве Коджака-иллюстратора занимает первое издание трилогия Уильяма Фолкнера (1963): романы «Деревушка», «Город», «Особняк». В оригинальном творчестве Коджака много пейзажей, как крымских, так и подмосковных, часто написанных цветными карандашами, акварелью, гуашью. Коджак писал также натюрморты, ему принадлежит несколько автопортретов. Лишь после смерти вдовы Коджака в 2007 году искусствоведы получили доступ к значительному пласту работ, до тех пор скрытых в семейном архиве, — это полотна с обнажённой женской натурой. По своей эстетике Коджак близок французским постимпрессионистам — Сезанну, Матиссу.

Умер 15 марта 1983 года в Москве.

Личная жизнь 
 Жена — Елена Константиновна Кузнецова (умерла в 2007 году в возрасте 95 лет), портниха.

Участие в выставках 

 Выставка акварели и графики молодых художников (Москва, 1940)
 Третья выставка художников книги (Москва, 1952)
 Пятая выставка работ художников книги (Москва, 1955)
 Шестая выставка работ художников книги (Москва, 1957)
 Международная выставка искусства книги (Лейпциг, 1959; Брно и Братислава, 1966)
 Первая персональная выставка в Доме Художников на Беговой (Москва, 1986)
 Вторая персональная выставка «Сны о Ялте» в галерее «На Солянке» (Москва, 1999)
 Выставка иллюстраций к произведениям Н. В. Гоголя из фондов графики Сочинского художественного музея (Сочи, 2019)

Примечания

Библиография

Ссылки 
 Картины в Галерее города Красноармейска
 	

Члены Союза художников СССР
Художники-иллюстраторы СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Сотрудники Государственного исторического музея